Dopo 5 vittorie consecutive a New York, Roger Federer deve arrendersi in finale a Juan Martín del Potro che interrompe a 40 la striscia di vittorie consecutive di Roger nel torneo vincendo con il punteggio di 3-6 7-65 4-6 7-64 6-2. Dopo Guillermo Vilas che vinse nel 1977 un altro argentino torna a vincere gli US Open, lo fa da testa di serie numero 6 e battendo in semifinale Rafael Nadal e poi il detentore del maggior numero di Slam Roger Federer. A causa del maltempo la finale si è dovuta giocare di lunedì.

Teste di serie 

  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (quarto turno)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Novak Đoković (semifinale)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  Nikolaj Davydenko (quarto turno)
  Gilles Simon (terzo turno)
  Fernando Verdasco (quarti)
  Fernando González (quarti)
  Robin Söderling (quarti)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Tommy Robredo (quarto turno)
  Radek Štěpánek (quarto turno)
  Marin Čilić (quarti)

  Tomáš Berdych (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (primo turno)
  Tommy Haas (terzo turno)
  James Blake (terzo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  Juan Carlos Ferrero (quarto turno)
  Mardy Fish (ritirato per infortunio ad una costola) -->  Rui Machado (LL)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Lleyton Hewitt (terzo turno)
  Nicolás Almagro (terzo turno)

Wildcard 

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard:
  Devin Britton
  Chase Buchanan
  Taylor Dent
  Brendan Evans
  Chris Guccione
  Jesse Levine
  Michaël Llodra
  Ryan Sweeting

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard per le qualificazioni:
  Jordan Cox
  Alexander Domijan
  Ryan Harrison
  Ryan Lipman
  Michael McClune
  Tennys Sandgren
  Tim Smyczek
  Blake Strode
  Michael Venus

Qualificazioni 
Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Carsten Ball
  Thomaz Bellucci
  Michael Berrer
  Juan Pablo Brzezicki
  Marco Chiudinelli
  Somdev Devvarman
  Alejandro Falla
  Marsel İlhan
  Dieter Kindlmann
  Giovanni Lapentti
  Josselin Ouanna
  Peter Polansky
  Jesse Witten
  Michael Yani
  Donald Young
  Horacio Zeballos

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 2009
ATP World Tour 2009